Kotli steht für:

 Alar Kotli (1904–1963), estnischer Architekt
 Kotli (Stadt), Stadt in Pakistan
 Kotli (Distrikt), Distrikt in Pakistan
 Kotli (Buzet), Ortsteil von Buzet (Kroatien)